Bruno Souza (Florianópolis, 20 de agosto de 1984) é um administrador, empresário e político brasileiro filiado ao Partido Novo (NOVO).

Biografia 
Em 2016 foi eleito vereador de Florianópolis com 3.326 votos pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), sendo apesar disso considerado um liberal. Nas eleições de 2018, foi eleito com 32.512 votos ao cargo de deputado estadual de Santa Catarina para a 19.ª legislatura, também pelo PSB. Em novembro de 2019 filiou-se ao NOVO.

Em 2015 coordenou o Festival de Culturas Urbanas de São José e em 2016 organizou o Fórum Liberdade e Democracia.

Mandato de vereador
Bruno propôs o fim do Ponto Facultativo nos órgãos públicos municipais e criticou o projeto de lei municipal 16.945/17 que visa regulamentar o uso de aplicativos de transporte individual (como o UBER por exemplo) em Florianópolis.

Em 2017 foi um dos organizadores da "1º Semana Vítimas do Comunismo: 100 Anos da Pior Tragédia do Século XX" na Universidade Federal de Santa Catarina. Por ter caráter político e não acadêmico, o evento foi cancelado pela direção da Universidade mas acabou acontecendo por força de liminar.

Foi autor do Projeto de Lei Complementar nº 1.706/2018, que libera o horário de funcionamento do comércio, indústria e serviços em Florianópolis e, junto com Fábio Braga (PTB), propôs a liberação da ocupação do passeio público por bares a qualquer hora do dia ou da noite.

Mandato de deputado estadual 

É coautor da PEC PEC/0003.1/2019, que obriga que qualquer aumento aumento de salário fique dependente de lei específica.

É autor do Projeto de Lei Complementar que regulamenta o ensino domiciliar, conhecido como homeschooling, desobrigando os pais de matricularem seus filhos em uma escola.

Ligações externas 

Naturais de Florianópolis
Vereadores de Florianópolis
Deputados estaduais de Santa Catarina
Alunos da Universidade Federal de Santa Catarina
Membros do Partido Socialista Brasileiro
Membros do Partido Socialista Brasileiro de Santa Catarina
Membros do Partido Novo